The Only Man – cortometraggio del 1915 diretto da W.P. Kellino
The Only Man – cortometraggio del 1925 diretto da H.B. Parkinson
The Only Man – cortometraggio del 2013 diretto da Jos Man